Noppius ist der  latinisierte Name von:

 Hieronymus Nopp (um 1495–1551), deutscher evangelischer Theologe, Lehrer, Rektor und Reformator
 Johann Nopp († 1642), deutscher Jurist, Lokalpolitiker und Chronist der Geschichte der Stadt Aachen

Noppius ist der auch der Familienname von:
 Lambert Noppius (1827–1889), belgischer Architekt